Das Herreneinzel der Asienspiele 2018 war ein Tennisturnier in Palembang, das vom 19. bis 25. August 2018 stattfand.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Offizielle Seite (englisch)

Tennis
Tennisturnier 2018
Tennisturnier in Palembang
2018 Herreneinzel